Canelas (povo) - Povo indígena do Brasil

Localidades

Canelas (Arouca)
Canelas (Estarreja)
Canelas (Penafiel)
Canelas (Peso da Régua)
Canelas (Vila Nova de Gaia)

Canelas (Durango)

Ver também
 Canela

Desambiguações de topônimos